Elena Ilinykh est une patineuse artistique russe née le  au Kazakhstan. Elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, où elle remporte la médaille d'or de l'épreuve par équipes et la médaille de bronze en danse sur glace avec Nikita Katsalapov. Elle a obtenu trois médailles aux Championnats d'Europe durant sa carrière, le bronze en 2012 et l'argent en 2013 et 2014. Elle est associée depuis la saison 2014-2015 à Ruslan Zhiganshin.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Nikita Katsalapov (5 saisons : 2009-2014)
 Ruslan Zhiganshin (3 saisons : 2014-2017)

Notes et références

Lien externe 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Championne olympique de patinage artistique
Championne olympique russe
Médaillée de bronze olympique russe
Naissance dans l'oblys de Manguistaou
Naissance en avril 1994
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014